Chandra puede hacer referencia a:

Observatorio de rayos X Chandra
 Chandra es el dios de la luna en la mitología hindú. En su honor los sacerdotes bráhmanas tomaban jugo de soma.

Personas 
 Subrahmanyan Chandrasekhar, es un astrofísico indio-americano conocido por la formulación del Límite de Chandrasekhar. 
 Chandra Shekhar, es el primer ministro de la India.
 Vikram Chandra, es un escritor indio.
 Dr. R. Chandra, es un personaje de las series Odisea Espacial de Arthur C. Clarke.

Autores de nombres científicos 
A.K.Chandra - A.K. Chandra 
A.Chandra - Aindrila Chandra fl. 1974 
Amb.Chandra - Ambika Chandra fl. 2008 
Anil Chandra - Anil Chandra 
D.Chandra - Dali Chandra fl. 1979 
P.Chandra - Prakash Chandra 1937- 
Satish Chandra - Satish Chandra fl. 1991 
Subh.Chandra - Subhash Chandra 1943- 
S.Chandra - Sudhir Chandra fl. 1964 
Suk.Chandra - Sukumar Chandra fl. 1971 
Sum.Chandra - Sumer Chandra fl. 1985 
V.Chandra - Vinod Chandra 1953-

Monarquía 
 Rey Chandragupta Maurya, conocido como Chandra Gupta Maurya.
 Rey Chandragupta I, conocido como Chandra Gupta I.
 Rey Chandragupta II, conocido como Chandra Gupta II.